Іль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південь від Парижа, 6 км на південь від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3446 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 7617,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Транспорт 
З сусіднім Ліможем муніципалітет пов'язує тролейбусний маршрут № 5, в Іль знаходиться його західна кінцева зупинка за якою розташоване розворотне кільце.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 [ Розташування муніципалітету Іль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна